Улица Наташи Качуевской — название улиц в разных городах России:
 Улица Наташи Качуевской — улица в Астрахани. 
 Улица Наташи Качуевской — название Скарятинского переулка в 1960—1994 годах. 
 Улица Наташи Качуевской — современная улица в Косино-Ухтомском районе Москвы.